Леонид Петрович Маслов (род. 1935) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1959).

Биография 
Жил в Вильнюсе, выступал за ДСО «Жальгирис».

Трехкратный чемпион Литовской ССР (1962, 1963, 1966 гг.).

Участник чемпионатов Прибалтики 1960 и 1961 гг.

В составе сборной Литовской ССР участник командных чемпионатов СССР 1958 и 1962 гг., Спартакиад народов СССР 1959, 1963 и 1967 гг. (в 1963 и 1967 гг. играл на 1-й доске), матч-турнира со сборной ГДР и сборной Латвийской ССР (1961 г.) и матча со сборной Польши (1969 г.).

В составе сборной ДСО «Жальгирис» участник командного чемпионата СССР 1966 г. (в группе Б).

В конце 1960-х гг. переехал в Ташкент.

Трёхкратный чемпион Узбекской ССР (1970, 1972 и 1973 гг).

В составе сборной Узбекской ССР участник Всесоюзной шахматной олимпиады 1972 г., Спартакиады народов СССР 1975 г.

Победитель мемориала А. Ходжаева (1973 г.; разделил 1—2 места с В. В. Цешковским).

Основные спортивные результаты

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР